Filino () ist ein russischer Ortsname:
 Filino (Iwanowo), Dorf in der Oblast Iwanowo
 Filino (Jaroslawl, Jaroslawl), Dorf im Rajon Jaroslawl in der Oblast Jaroslawl
 Filino (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (Klein Kuhren, Kreis Fischhausen/Samland, Ostpreußen)
 Filino (Nowgorod), Dorf in der Oblast Nowgorod
 Filino (Primorsj), Dorf in der Region Primorje
 Filino (Smolensk), Dorf in  der Oblast Smolensk
 Filino (Wologda, Belosersk), Dorf im Rajon Belosersk, Oblast Wologda